Lazare – variante in lingua francese del nome Lazzaro
 Lazare – nome d'arte di Lars Nedland, cantante, batterista e tastierista norvegese
 Baie Lazare – uno dei distretti delle Seychelles

Pagine correlate 

Saint-Lazare